Ishii (石井) ist ein japanischer Familienname.

Namensträger 
 Ishii Baku (1886–1962), japanischer Tänzer und Choreograf
 Chiaki Ishii (* 1941), brasilianischer Judoka
 Gakuryū Ishii (Sōgo Ishii; * 1957), japanischer Filmregisseur
 Hajime Ishii (* 1959), japanischer Fußballspieler
 Ishii Hakutei (1882–1958), japanischer Maler und Grafiker
 Hidenori Ishii (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Hiroo Ishii (* 1964), japanischer Baseballspieler und Politiker

 Hitoshi Ishii (* 1947), japanischer Mathematiker
 Kaisei Ishii (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Ishii Kan (1921–2009), japanischer Komponist
 Keiichi Ishii (* 1958), japanischer Politiker
 Keita Ishii (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Ken Ishii (* 1970), japanischer DJ und Musikproduzent
 Kengo Ishii (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Kenta Ishii (* 1987), japanischer Fußballspieler

 Ishii Kikujirō (1866–1945), japanischer Diplomat und Politiker
 Kōzō Ishii (1977–2012), japanischer Boxer 
 Kuniko Ishii, japanische Schauspielerin
 Maki Ishii (1936–2003), japanischer Komponist und Dirigent
 Masahiro Ishii (* 1945), japanischer Politiker
 Masatada Ishii (* 1967), japanischer Fußballspieler

 Miki Ishii (* 1989), japanische Beachvolleyball- und Volleyballspielerin
 Ishii Mitsujirō (1889–1981), japanischer Politiker
 Motoko Ishii (* 1938), japanische Lichtkünstlerin
 Ryō Ishii (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Ryō Ishii (Fußballspieler, 2000) (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Ishii Ryōsuke (1907–1993), japanischer Rechtshistoriker
 Satoshi Ishii (* 1986), japanischer Judoka
 Sayaka Ishii (* 2005), japanische Tennisspielerin
 Shigemi Ishii (* 1951), japanischer Fußballspieler
 Ishii Shigeo (1933–1962), japanischer Maler
 Ishii Shirō (1892–1959), japanischer Generalarzt
 Shōhachi Ishii (1926–1980), japanischer Ringer
 Sōgo Ishii (* 1957), japanischer Filmregisseur, siehe Gakuryū Ishii
 Sōjirō Ishii (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Takakazu Ishii (* 1945), japanischer Politiker

 Takeo Ishii (* 1947), japanischer Sänger, siehe Takeo Ischi
 Ishii Teiko (1848–1897), japanischer Künstler
 Toshiya Ishii (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Ishii Tsuruzō (1887–1973), japanischer Maler
 Yoshinobu Ishii (1939–2018), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Yūsuke Ishii (* 1991), japanischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Ishi (um 1860–1916), US-amerikanischer Yana-Indianer

Familienname
Japanischer Personenname